«Блока́да» — советская художественная киноэпопея о Великой Отечественной войне, состоящая из четырёх фильмов и снятая в 1973—1977 годах режиссёром Михаилом Ершовым по одноимённому роману Александра Чаковского.

Первые 2 фильма (1974) вышли на экраны 17 февраля 1975 года, 3 и 4 фильмы (1977) — 24 апреля 1978 года.

Сюжет 
Киноэпопея посвящена мужеству и стойкости, проявленным советскими людьми в тяжёлые дни обороны и блокады Ленинграда в 1941—1942 годах. Сюжет киноэпопеи повествует историю того, как простые ленинградцы пережили блокаду и как Ставкой Верховного Главнокомандования была организована оборона города.

Фильм 1 «Лужский рубеж»

Фильм 2 «Пулковский меридиан»

Фильм 3 «Ленинградский метроном»

Фильм 4 «Операция „Искра“»

В ролях 
 Юрий Соломин — Алексей Звягинцев, майор
 Евгений Лебедев — Иван Максимович Королёв, рабочий Кировского завода, Комиссар Дивизии Народного Ополчения
 Ирина Акулова — Вера Королёва
 Лев Золотухин — Павел Максимович Королёв, полковник, начальник оперативного отдела
 Владислав Стржельчик — Фёдор Васильевич Валицкий, архитектор, ополченец
 Александр Разин — Анатолий, сын Валицкого
 Борис Горбатов — Иосиф Виссарионович Сталин
 Сергей Харченко — Андрей Александрович Жданов
 Даниил Сагал — Климент Ефремович Ворошилов
 Василий Минин — Семён Константинович Тимошенко
 Валентин Абрамов — Борис Михайлович Шапошников, начальник Генштаба
 Анатолий Вербицкий — Николай Герасимович Кузнецов
 Михаил Ульянов — Георгий Константинович Жуков
 Роман Громадский — Алексей Александрович Кузнецов
 К. Малахов — Маркиан Михайлович Попов
 Станислав Фесюнов — Иван Иванович Федюнинский
 Юрий Мальцев — Михаил Семёнович Хозин
 Александр Афанасьев — Иосиф Нестерович Ковалёв начальник связи
 Владимир Лидо — Николай Васильевич Городецкий
 Юрий Куранин — Пётр Петрович Евстигнеев начальник разведывательного отдела штаба фронта, комбриг
 Юрий Алексеев — Константин Пядышев
 Олег Корчиков — Козин, парторг Кировского завода
 Лев Лемке — Исаак Моисеевич Зальцман, директор Кировского завода, заместитель наркома танковой промышленности СССР
 Сергей Полежаев — Поскрёбышев (часть вторая)
 Василий Корзун — Кравцов, чекист
 Николай Федорцов — Суровцев
 Николай Трофимов — Евгений Иванович Пастухов
 Иван Краско — Горелов, старший лейтенант
 Николай Кузьмин — Жогин, бывший кулак
 Алексей Преснецов — Леонид Александрович Говоров
 Владимир Воронов — генерал-полковник артиллерии Николай Николаевич Воронов
 Игорь Комаров — Михаил Павлович Духанов
 Герберт Дмитриев — Дмитрий Николаевич Гусев, начальник штаба Ленинградского фронта
 Герман Хованов — Афанасий Митрофанович Шилов, генерал-майор
 Олег Хроменков — Борис Владимирович Бычевский
 Йонас Лалас — Бычевский, начальник инженерных войск
 Анатолий Алидин — Чорохов
 Рудольф Челищев — Виктор Сергеевич Чероков
 Владимир Трещалов — полковник Никифор Матвеевич Замировский
 Сергей Филиппов — Василий Маркелович Губарев
 Георгий Гегечкори — Реваз Баканидзе
 Данута Столярская — Ольга Фёдоровна Берггольц
 Станислав Станкевич — Адольф Гитлер
 Юозас Будрайтис — Арним Данвиц, офицер танковых войск Вермахта
 Сергей Смеян — Франц Гальдер
 Борис Ситко — Герман Вильгельм Геринг
 Владимир Зельдин — Вильгельм фон Лееб
 Валентин Иванов — Иоахим фон Риббентроп
 Александр Бершадский — Генрих Гиммлер
 Сергей Чернов — Йозеф Геббельс
 Виктор Бурхарт — Гейнц Вильгельм Гудериан
 Анатолий Шведерский — Эрих фон Манштейн
 Радий Афанасьев — Георг Линдеман
 Д. Образцов — Кейтель

В эпизодах 

 Валентина Балабина — Мария Антоновна, супруга архитектора Валицкого
 Юрий Башков — военком
 Игорь Безгин — генерал Новиков, начальник ВВС
 Сергей Дворецкий
 Леонтина Дёмина
 Валерий Доронин
 Вячеслав Жолобов
 Дмитрий Зебров
 Владимир Калиш
 Владимир Карпенко
 Анатолий Королькевич — водитель трамвая, застреленный Данвицем
 Василий Краснов — комкор, командир пехотного корпуса, выступающий на совещании
 Николай Левицкий
 Виталий Леонов
 Василий Леонов
 Любовь Малиновская — Маша, тётя Веры
 Александр Массарский
 Людмила Нилова
 Мирослав Павлюченко
 Павел Первушин — дядя Егор
 Альберт Печников — Рослый, моряк с миноносца «Ленинград»
 Владимир Садовников
 Валерий Скоропад
 Юрий Алексеев — Пядышев (часть первая, в титрах не указан)
 Майя Блинова — дежурная в гостинице (часть первая, в титрах не указана)
 Виталий Матвеев (часть первая, в титрах не указан) — шофёр ушедшего под лед Ладоги грузовика
 Юрий Дедович — Павлов (часть вторая)
 Павел Кашлаков (часть вторая)
 Владимир Сидоров (часть вторая)
 Юрий Рашкин (часть вторая)
 Александр Захаров — Вольф, немецкий генерал (часть вторая)
 Виктор Терехов — Краснов, генерал (часть вторая)
 Сергей Брянцев (часть вторая)
 Эрнст Романов — работник ленинградского радио (часть вторая)
 Нина Чекмарёва (часть вторая)
 Азамат Багиров (часть вторая)
 Зинаида Дорогова — мать Веры (часть вторая)
 Ирина Степанова (часть вторая)
 Екатерина Мелентьева (часть вторая)
 Нина Василькова (часть вторая)
 Валерий Смоляков — приятель Данвица, командир тяжёлой артиллерии (часть вторая)
 Роман Фертман (часть вторая)
 Борис Аракелов — солдат, закрывший дзот (часть вторая)
 Герман Колушкин — водитель Звягинцева, мечтавший о медали «За отвагу» (часть вторая)
 Николай Волков (часть вторая)
 Наталья Антонова (часть вторая)
 Игорь Михайлов (часть вторая)
 Александр Липов — Холопов, ефрейтор (часть вторая)
 Марина Юрасова (часть вторая)
 Жанна Сухопольская (часть вторая)
 Владимир Волчик — работник ленинградского радио (часть вторая)
 Михаил Васильев (часть вторая)
 Николай Гаврилов (часть вторая)
 Алексей Ерин (часть вторая)
 Аркадий Пышняк (часть вторая)
 Станислав Соколов — Соколов, начальник штаба (часть вторая)
 Аня Трубачёва (часть вторая)
 Миша Петров (часть вторая)
 Горюнов Евгений (часть вторая, в титрах не указан)

 Тексты читают — Юрий Левитан, Николай Александрович

Озвучивание 
 Николай Александрович — чтение текста за кадром
 Игорь Ефимов

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Арнольд Витоль, Александр Чаковский.По роману Александра Чаковского
 Постановка — Михаила Ершова
 Главный оператор — Анатолий Назаров
 Главный художник — Михаил Иванов
 Композитор — Вениамин Баснер
 Текст песен — Михаила Матусовского
 Звукооператор — Ирина Волкова
 Режиссёры — Ю. Макаров, Л. Петрова, Г. Черняев
 Операторы — Константин Соловьёв, Аполлинарий Дудко, В. Масеев, В. Фёдоров
 Главные военные консультанты — генерал армии И. И. Федюнинский, генерал-полковник А. И. Грибков (во второй части уже — генерал армии)
 Художники по костюмам — Татьяна Острогорская, Т. Царёва
 Художники-гримёры — А. Ершова, О. Смирнова
 Художники-декораторы — А. Драчук-Попова, Елизавета Урлина, Е. Фомина, Ю. Пашигорев, Л. Смелова, Н. Драчук
 Художники-фотографы — А. Загер, А. Кулешов
 Редакторы — Дмитрий Молдавский, Ирина Тарсанова
 Монтажёры — Е. Шкультина, Г. Баранова
 Ассистенты:
 режиссёра — Г. Иванова, Л. Власенко, В. Быченков, А. Ярошевский, М. Цветкова, В. Ситник, Ю. Риверов, Т. Понасенкова, Т. Кулькова
 оператора — С. Кацев, В. Кирюхин, Л. Голубев
 художника — Т. Царёва, А. Колощук
 по реквизиту — Н. Вейтцель, Р. Антонова
 монтажёра — Н. Иванова, О. Пунченок
 Мастер-костюмер — И. Евсеева
 Мастера-реквизиторы — Ю. Бабурина, Л. Иванова
 Мастер света — Б. Смирнов
 Комбинированные съёмки:
 Операторы — Александр Завьялов, Георгий Сенотов
 Художники — Е. Владимиров, Б. Михайлов
 Консультанты:
 полковник Е. Тимохин, полковник С. Туляков, полковник Г. Пухов, Г. Греммер, П. Петров, О. Харитонов
 Мастера-пиротехники — В. Юрченко, А. Яковлев
 Помощник режиссёра — Н. Манохина
 Постановщик трюковых эпизодов — Александр Массарский
 Оркестр Ленинградской государственной Филармонии имени Д. Д. Шостаковича
 Дирижёры — Юрий Темирканов, Александр Дмитриев (во второй части)
 Административная группа — Б. Шейнин, Н. Денисова, О. Гориславец, А. Бунчукова, И. Штомпель, К. Варшавский
 Директора картины — Я. Фридман, Натан Печатников
 В съёмках участвовали войска ордена Ленина Ленинградского военного округа и моряки дважды Краснознамённого Балтийского флота
 В работе над фильмом принимали участие киностудия «ДЕФА» и актёры Германской Демократической Республики
 Фильм снят на плёнке производственного объединения «Свема»

Технические данные 
 Производство: Ленфильм
 Художественный фильм, из четырёх частей, широкоформатный, цветной

Прокат 
В кинотеатрах СССР «Лужский рубеж» и «Пулковский меридиан» посмотрели 27,7 млн зрителей; «Ленинградский метроном» и «Операция „Искра“» — 17,4 млн.
В ПНР «Лужский рубеж» и «Пулковский меридиан» посмотрели 1,227 млн зрителей в 1975.

Награды 
1978 — 11 Всесоюзный кинофестиваль в Ереване: Почётный диплом жюри. Фильм показан вне конкурса.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Дангулов Савва — Поиск (Худож. фильм «Блокада». Постановка М. Ершова) // Литературная Россия, 28 марта 1975. — с. 6-7
 Валин И. — Величие народного подвига (О худож. фильме «Блокада». Режиссер М. Ершов) // Советская Латвия, 11 мая 1975

Ссылки 
 1973 — 
 1977 — 

Фильмы СССР 1977 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-драмы СССР
Киноэпопеи СССР
Исторические фильмы о 1940-х годах
Исторические фильмы о Второй мировой войне
Фильмы:Персонаж:Клим Ворошилов
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы:Персонаж:Георгий Жуков
Фильмы о Великой Отечественной войне
Экранизации произведений Александра Чаковского
Фильмы о блокаде Ленинграда